Szalai István
 Szalai István (1816–1878) református lelkész, filozófiai író
 Szalai István (1934) vitorlázó
 Szalai István (1945–2018) labdarúgó, (Szegedi EOL), edző
 Szalai István (1953) labdarúgó, (Diósgyőri VTK)
 Szalai István (1962) atléta, középtávfutó

Szalay István
 Szalay István (1912–1981) válogatott labdarúgó
 Szalay István (?) sportújságíró
 Szalay István (1944–2022) matematikus, politikus, országgyűlési képviselő (1998–2002, MSZP)
 Szalay István (1941) szerkesztő-riporter-műsorvezető volt a Telesportban 1971-től

egyéb
 Gaál Gábor (1891–1954) szerkesztő, irodalomkritikus, közíró írói álneve
 Szalay Jeromos (1896–1964) bencés szerzetes, irodalomtörténész, nyelvész eredeti neve